Stramehl ist der Name folgender Orte:
 Stramehl (Brüssow), Wohnplatz in der Stadt Brüssow im Land Brandenburg
 Stramehl, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Strzmiele